Лас-Педроньерас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 221,6 км². Население — 7228 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 109 км.

Покровителем города считается Сантисимо Кристо де ла Умильдад.

История 
Город основан в 1500 году. Считается мировой столицей чеснока.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio web no oficial de los Pedroñeros
 Sitio web no oficial de Las Pedroñeras
 Sitio web del ayuntamiento de Las Pedroñeras
 San Isidro Labrador, Soc. Coop. de CLM
 San Isidro «El Santo», Soc. Coop. CLM

Муниципалитеты Куэнки